O'Neill kan syfta på:

 Ed O'Neill (1946–), amerikansk skådespelare
 Eugene O'Neill (1888–1953), amerikansk författare
 O'Neill-stipendiet – delas sedan 1956 ut årligen av Dramaten
 Henry O'Neill (1891–1961), amerikansk skådespelare
 Hugh O'Neill, 2:e earl av Tyrone (1540–1616), irländsk militär och politiker
 O'Neill, Nebraska

Se även 
 O'Neill (auktor)